magie en hekserij, ook wel bekend als zwarte kunsten wanneer deze met kwade bedoelingen worden gebruikt
 zie ook Verweer tegen de Zwarte Kunsten, een fictief schoolvak uit het Harry Potter-universum
 mezzotint, een grafische techniek die ook zwarte kunst wordt genoemd